Тридесет осма сезона Светског купа у алпском скијању је почела у октобру 2003. у Зелдену у Аустрији а завршена је у марту 2004. у Сестријереу у Италији.

Победници у генералном пласману били су Херман Мајер из Аустрије и Анја Персон из Шведске. Херман Мајер је по пети пут освојио мали кристални глобус у спусту, што је и данас важећи рекорд.

Календар такмичења

Легенда

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно

Спуст

Супервелеслалом

Велеслалом

Слалом

Комбинација

Поредак – жене

Укупно

Спуст

Супервелеслалом

Велеслалом

Слалом

Поредак – Куп нација

Укупно 

Коначни поредак после 74 трке.

Мушкарци 

Коначни поредак после 39 трка.

Жене 

Коначни поредак после 35 трка.

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 2003.
Алпско скијање у 2004.